Unseen Forces – film del 1920 diretto da Sidney Franklin
Unseen Forces – cortometraggio del 2004 diretto da Ryan Junell